Tschistjakowa ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Tschistjakowa (* 2005), kasachische Siebenkämpferin
 Galina Tschistjakowa (* 1962), russisch-slowakische Weitspringerin
 Natalja Alexandrowna Tschistjakowa (* 1946), russische Sprinterin

Siehe auch:

 Tschistjakow